Claude Desgranges (1857-1921), homme politique français.
 Clémence Desgranges (1823-1898), actrice et collectionneuse d'art française. 
 Félix Desgranges (1860-1942), artiste peintre.
 Germaine Desgranges, sculptrice, fille de Félix.
 Guillaume Desgranges (1886-1967), peintre et lithographe français. 
 Jean Desgranges (1929-), footballeur français.
 Jean-Marie Desgranges (1874-1958), prêtre catholique et homme politique français.
 Jean-Paul Desgranges (1932-), homme politique français.
 , plusieurs personnalités
 Romain Desgranges (1982-), grimpeur professionnel français.

Voir aussi
 , patronyme.
 Henri Desgrange (1865-1940), coureur cycliste, dirigeant sportif et journaliste français, créateur du Tour de France.